Yamawaki ist der Familienname folgender Personen:

 Yamawaki Masataka (1886–1974), japanischer General
 Michiko Yamawaki (1910–2000), japanische Studentin am Bauhaus und Textil- und Modedesignerin
 Yamawaki Nobunori (1886–1951), japanischer Maler
 Yamawaki Tōyō (1706–1762), japanischer Arzt